Zenodoros () ist der Name von

Zenodoros (Mathematiker), lebte im 2. Jahrhundert v. Chr., schrieb über das Isoperimetrische Problem
Zenodoros (Grammatiker), lebte zur Zeit des Hellenismus, schrieb über Szenen aus dem Werk Homers
Zenodoros (Tetrarch), lebte im 1. Jahrhundert, Verwandter und Nachfolger Lysanias als Herrscher im Gebiet zwischen Galiläa und den Jordanquellen
Zenodoros (Bildhauer und Toreut), lebte im 1. Jahrhundert, schuf eine Kolossalstatue des Mercurius in Gallien und den Koloss des Nero in Rom